Anacleto hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
Anacleto, papa de Roma del año 76 al 89.
Anacleto II (antipapa), cuyo nombre era Pietro Pierleoni, (?-25 de enero de 1138).
Anacleto Medina (1788 - 1871), militar uruguayo.
Anacleto Fernández, militar mexicano que participó en la Revolución.
Anacleto J. Girón, militar mexicano que participó en la Revolución, fusilado en 1914.
Anacleto Angelini Fabbri (1914 - 2007), empresario chileno.
Anacleto Jiménez Pastor, (1967), atleta profesional de La Rioja (España).

Ficción
Anacleto, agente secreto, una serie de historietas creada por Manuel Vázquez a mediados de los años 1960.
Anacleto: agente secreto, una película dirigida por Javier Ruiz Caldera en 2015.

Véase también
 Cleto